

Lieux et communes 
La Caussade est un cours d'eau qui a donné son nom à différentes toponymes du Sud-Ouest de la France en Caussade ou Lacaussade.
 Caussade : commune française, située dans le département de Tarn-et-Garonne.
 Caussade-Rivière : commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées.
 Château de Caussade à Trélissac.
 Lac de Caussade : lac de barrage controversé, constitué illégalement et situé à la confluence de la rivière Caussade avec le Tolzac, à Saint-Pierre-de-Caubel (Lot-et-Garonne).

Personnalités 
Caussade est un nom de famille, nom d'origine désignant la maison située sur la chaussée (de l'occitan caussada issu du bas-latin calceata), et aussi nom de la localité d'origine Caussade.
 Famille de Caussade, barons de Caussade, connue à partir du , puis de Puycornet, de Durfort.
 Jean-Pierre de Caussade (1675 - 1751) était un jésuite français et maître spirituel de renom.
 Georges Caussade (1873 - 1936) était un pédagogue et compositeur français.
 Gilles Caussade (1947 - ) est un producteur de films.
 Alain Caussade (1952 - ) est un ancien joueur de rugby français.

Zoologie 
 La poule de Caussade est une race de poule de la ville du même nom.

Références 

Patronyme occitan
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France